Assol – bohaterka rosyjskiej baśni Szkarłatne żagle (ros. Алые паруса) Aleksandra S. Grina.
 Assol – rosyjskie imię żeńskie.
 Assol – tytuł piosenki rosyjskiego zespołu rockowego Cziż & Co (ros. Чиж & Со).
 Assol – ukraińska piosenkarka.
 Assol – gatunek ukraińskiej winorośli z ciemnymi winogronami, wyhodowany metodą krzyżowania.
 Assol – klasa jachtów turystycznych budowanych w ZSRR w latach 70. i 80.
 Assol L100 – jeden z modeli samochodów marki Doninwest produkowanych w latach 1998–2002 przez rosyjską firmę TagAZ, wariant Daewoo Lanos pod marką Doninwest.

Przypisy